Сологубов Анатолій Іванович (1908—1979) — радянський кінооператор, лауреат двох Сталінських премій.
 Сологубов Микола Михайлович (1924—1988) — радянський хокеїст, захисник, олімпійський чемпіон.